Näs distrikt kan syfta på:

Näs distrikt, Gotland
Näs distrikt, Jämtland
Näs distrikt, Västergötland

Se även
Näs församling
Näs socken